Simpsorama peut faire référence à :
 Simpsorama (épisode des Simpson) : Épisode  de la  de la série télévisée Les Simpson.
 Simpsorama (bande dessinée) :  de la série de bande-dessinée Les Simpson.